Сатисфакция ():

 Сатисфакция — удовлетворение за оскорбление чести.
 Сатисфакция (искупление) — богословская догматическая теория.
 Satisfaction (песня Бенни Бенасси) — сингл итальянского продюсера Бенни Бенасси из альбома «Hypnotica» (2003 год).
 (I Can’t Get No) Satisfaction — песня группы «The Rolling Stones» (1965 год).

Музыка:

«Сатисфакция» — российская рок-группа.

Фильмы и сериалы:
 «Удовлетворение» () — американский фильм 1988 года.
 «Сатисфакция» — российский сериал 2005 года.
 «Сатисфакция» — российский фильм 2011 года.

См. также 
 Удовлетворение